Rezultati Prvenstva Anglije 1955 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Tony Trabert je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Tony Trabert (Prvak)
  Ken Rosewall (Polfinale)
  Vic Seixas (Drugi krog)
  Lew Hoad (Četrtfinale)
  Rex Hartwig (Tretji krog)
  Jaroslav Drobný (Četrtfinale)
  Budge Patty (Polfinale)
  Sven Davidson (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1955